Djebel, ou djébel, est un mot français emprunté à l'arabe jabal  (au pluriel jibāl ) et désignant une montagne ou un massif montagneux dans les régions du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. On le retrouve, sous différentes graphies (jebel, gebel, djabal, jabal ou jbel) dues aux variantes de translittération et de prononciation régionale, dans de nombreux toponymes.

Dans les langues non arabes autochtones de certains pays arabophones, le djebel est désigné par ܛܘܪܐ ṭūrāʾ  ou ܛܘܪ (ṭūr) en araméen, adrar en amazigh, et ⲧⲟⲟⲩ toou, ⲧⲱⲟⲩ tōou, ou ⲧⲁⲩ tau en copte.

La forme plurielle Jibâl sert à désigner, dans la géographie arabe médiévale, une zone de montagne frontière entre l'Irak et l'Iran sur le versant ouest du Zagros correspondant à peu près aux provinces iraniennes de l’Azerbaïdjan de l'ouest, du Kermanshah, du Kurdistan et du Lorestan.

Liste non exhaustive de montagnes



Le djébel el-Nour

Le djébel ad Dukhan

Le djebel Kamil
 Le mont Sinaï ou « djebel Moussa »

Le djebel Khubtha
 Le djebel Haroun

Le djebel Akakus
 Le djebel Akhdar
 Le djebel Nefoussa



Le djebel al Qara
 Le djebel al Qamr
 Le djebel Akhdar, massif central des monts Hajar
 Le djebel Samhan
 Le djebel Shams est le point culminant du sultanat d'Oman

Le gebel Barkal
 Le djebel Marra

Le djebel Ansariya
 Le djebel el-Druze, appelé aussi « djebel el-Arab »



Le Djebel Akra

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gibraltar vient de Djebel Tarik, « la montagne de Tarik ».

Montagne en Afrique
Mot arabe